Richard ou Rick Scott peut faire référence à:

  (1605–1679),  premier colon de Providence, Rhode Island ;
  (1914–1983), professeur écossais de médecine générale ;
  (1968-), artiste sud-africain ;
  (1963-), joueur de cricket anglais et entraîneur ;
  (1964-), dessinateur de bandes dessinées, écrivain, vidéaste et comédien de doublage ;
  (1971-), joueur de basket-ball professionnel pour CB Sevilla ;
  (1974-), footballeur anglais ;
  (1978-), joueur canadien de hockey sur glace ;
  (1983-), golfeur professionnel ;
 Richard Scott,  duc de Buccleuch (1954-),  pair et propriétaire terrien britannique
 Richard Scott (1934-),  pair britannique à vie et Lord in Appeal of Ordinary ;
 Richard Scott (1934-), juge britannique né en Inde, qui a été Lord of Appeal in Ordinary ;
  (1914–2011), président du Scott Trust, propriétaire de The Guardian
 Richard G. Scott (1928–2015), ingénieur nucléaire et membre du Collège des douze apôtres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours
  (1923–2017), architecte
  (1858–1917), juge de la Cour suprême du Wyoming
  (1938-), juriste canadien
  (1918–2005), maire de Lancaster, Pennsylvanie
  (1980-), peintre figuratif américain
  (1825–1913), homme politique canadien et ministre du Cabinet
 Rick Scott (1952-), sénateur américain de Floride

Voir aussi 

 Dick Scott
 William Richard Scott (1932-), sociologue américain